Dělení může označovat:

matematika
 Dělení – matematická operace
 Dělení nulou
 Dělení se zbytkem

biologie
 Buněčné dělení

dějiny
 Dělení Polska
 Dělení růží

pedagogika
 Dělení pedagogických teorií 

pravopis
 Dělení slov

lékařství
 Dělení nádorů podle histiogeneze

geografie
 Dělení Karpat

finance
 Dělení akcií

technologie
 Dělení materiálu

Související rozcestníky 
 Díl
 Rozdělení